Penthesilenula är ett släkte av kräftdjur. Penthesilenula ingår i familjen Darwinulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Musselkräftor
Penthesilenula